

Sigle 
 Lane Transit District – azienda di trasporto pubblico statunitense
 Long-term depression – depressione a lungo termine, fenomeno delle neuroscienze
Long-term disability – disabilità a lungo termine (nello specifico nel follow-up medico statistico, vengono indicati così i pazienti che a seguito di un evento sviluppano questo tipo di conseguenza)

Codici 
LTD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ghadames (Libia)

Musica 
L.T.D. (Love, Togetherness and Devotion) – gruppo musicale funk statunitense degli anni 1970
 LTD – EP del gruppo musicale giapponese BUCK-TICK del 1998
LTD – linea di chitarre della ESP Guitars

Altro 
Ltd. – abbreviazione di Limited nella denominazione di società a responsabilità limitata in molte nazioni del Commonwealth e degli Stati Uniti d'America
 Ford LTD – automobile della Ford